Ione (Califórnia)
 Ione (Nevada)
 Ione (Oregon)
 Ione (Washington)

Mitologia
 Ione (ninfa) — na mitologia grega, uma das nereidas

Botânica
Ione (gênero) — denominação alternativa de várias plantas do gênero Sunipia  (Orquídea)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos
Desambiguações de mitologia